Sveti Đurađ (Donji Miholjac), een plaats in de Kroatische gemeente Donji Miholjac
 Sveti Đurađ (Virovitica), een plaats in de Kroatische gemeente Virovitica